Нижче наведено список населених пунктів повіту Димбовіца, Румунія.

Димбовіца